

Норко — місто, штат Каліфорнія
 Норко — переписна місцевість, штат Луїзіана